Балка Безіменна — балка (річка) в Україні у Охтирському й Зіньківському районах Сумської й Полтавської областей. Ліва притока річки Груні (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина балки приблизно 9,30 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 7,79 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,19. Формується декількома струмками та загатами. На деяких ділянках балка пересихає.

Розташування 
Бере початок на північно-західній стороні від села Куземин. Тече переважно на північний захід через село Шабалтаєве і у селі Шенгаріївка впадає у річку Грунь, ліву притоку річки Грунь-Ташані.

Цікаві факти 
 У XX столітті на балці існували декілька природних джерел, газгольдер та газові свердловини.

Примітки

Джерела

Посилання 

Малі річки України
Річки Сумської області
Річки Охтирського району
Річки Полтавської області
Статті про річки Полтавської області без зображення в картці
Статті про річки Сумської області без зображення в картці
Річки Полтавського району
Річки України без назви